Legion of the Damned () — голландская трэш- и дэт-метал-группа, образованная в 2005 году после распада группы Occult и ухода певицы Рэйчел Хейзер. Тематика песен группы — мистицизм, хоррор-истории, оккультизм, религия и апокалиптические события. Группа является участницей множества фестивалей метал-групп: Earthshaker Fest, Tuska Open Air, Summer Breeze и Wacken Open Air. Сотрудничает с европейскими лейблами Massacre Records и Napalm Records, их продукция выпускается в Северной Америке благодаря эксклюзивному контракту с Season of Mist.

Группа записывала два своих альбома — Malevolent Rapture и Sons of the Jackal — на всемирно известной студии Stage One Studio при поддержке продюсера . В 2008 году был выпущен уникальный в плане распродаж альбом Cult of the Dead: в эксклюзивное издание входил кусок сыра с изображением логотипа группы, что напоминало о голландском происхождении участников.

Состав

Текущий 
 Морис Свинкельс () — вокал
 Тван ван Гель () — гитара
 Гарольд Гилен () — бас-гитара
 Эрик Флёрен () — ударные
 Хайн Виллекенс () — гитара, выступает только на концертах

Бывшие члены 
 Рихард Эбиш () — гитара; ранее выступал в группе Inhume
 Тван Флёрен (; 1971—2011) — бас-гитара, ранее выступал в группе Desinfest, покончил с собой 21 мая 2011
 Рэйчел Хейзер () — вокал, ранее выступала в группе Occult
 Леон Пеннингс () — гитара, ранее выступал в группе Occult
 Сёрс Тюитоф () — бас-гитара, ранее выступал в группе Occult

Дискография

С момента основания 
 Malevolent Rapture (2006)
 Sons of the Jackal (2007)
 Feel the Blade (2008)
 Cult of the Dead (2008)
 Slaughtering… (2010)
 Descent Into Chaos (2011)
 Ravenous Plague (3 января 2014, Napalm Records)
 Slaves of the Shadow Realm (4 января 2019, Napalm Records)

С учётом выступлений Occult 
 Prepare to Meet Thy Doom (1994)
 The Enemy Within (1996)
 Of Flesh and Blood (1999)
 Rage to Revenge (2001)
 Elegy for the Weak (2003)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Massacre Records

Трэш-метал-группы Нидерландов
Дэт-метал-группы Нидерландов
Квартеты